7-я параллель южной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности Южного полушария Земли. Расстояние до экватора — 773 км, до Южного полюса — 9223 км.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 7-я параллель южной широты проходит через Атлантический океан, Африку, Индийский океан, Индонезию, Океанию, Тихий океан, Южную Америку:

Примечания 

Широта